Tommy Egeberg (ur. 7 grudnia 1981) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Vikersund IF. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1999). Medalista mistrzostw kraju.

W sierpniu 1998 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 38. miejsce w Rælingen. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył cztery miesiące później, za zajęcie 21. pozycji w Sankt Moritz. W lutym 1999 wystartował na mistrzostwach świata juniorów – zajął 23. lokatę indywidualnie oraz 6. w rywalizacji drużynowej. 14 marca 2004 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce w Oslo. 4 grudnia 2005 zajął 3. lokatę w zawodach FIS Cupu w Vikersund. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w październiku 2006, zajmując 6. pozycję w konkursie FIS Cupu w Einsiedeln.

Zdobywał medale mistrzostw Norwegii w zawodach drużynowych – złoty w 2006, srebrny w 2005 oraz brązowy w 2003 i 2004.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Egeberga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981